Onderdistrict in Indonesië
 Limpung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Limpung (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java